Thomas Rasmussen er navnet på flere personer:

 Thomas Rasmussen (præst) (1744-1800) – dansk præst
 Thomas Rasmussen (fodboldspiller) (født 1977) – dansk fodboldspiller